— японская компания, разработчик и издатель компьютерных игр, основанная в 1986 году. Наиболее известна по сериям игр Megami Tensei и Tactics Ogre. Талисманом компании является Джек Фрост — персонаж, похожий на снеговика, но одетый в костюм шута. С 1991 года компания имеет своё американское подразделение — Atlus USA. 1 октября 2010 года компания (наряду с Index Corporation) вошла в состав холдинга Index Holdings.

Студии Atlus 
  Team Maniax — ответственна за серию игр Shin Megami Tensei.
  P-Studio — ответственна за серию игр Persona и Catherine.
  Studio Zero — ответственна за игру Project Re Fantasy (в разработке).

 Игры Atlus 

Некоторые наиболее известные игры компании:
 Nintendo Entertainment System
 1991 — Golf Grand Slam
 1991 — Rockin' Kats
 1992 — Wacky Races
 1992 — Widget
 1992 ― Super Spy Hunter
 1994 ― Chip ’n Dale Rescue Rangers 2

 Sega Mega Drive 1994 — Power Instinct

 Super Nintendo 1992 — BlaZeon
 1993 — Run Saber
 1993 — World Soccer '94: Road to Glory
 1993 — Super Widget
 1994 — Pieces
 1994 — Power Instinct
 1994 — Super Valis IV
 1994 — GP-1: Part II

 Sega Saturn 1995 — Virtual Hydlide
 1995 — High Velocity: Mountain Racing Challenge
 1995 — Shin Megami Tensei: Devil Summoner
 1997 — Lunacy
 1997 — Devil Summoner: Soul Hackers
 1997 — Groove on Fight
 1997 — Majin Tensi: Ronde
 1997 — Princess Crown
 1998 — Sol Divide

 PlayStation 1997 — Space Griffon
 1997 — Persona
 1997 — Ogre Battle: Limited Edition
 1997 — Peak Performance
 1998 — Tactics Ogre
 1998 — Kartia
 1998 — Trap Gunner
 1998 — Bomberman World
 1998 — Guilty Gear
 1998 — Eggs of Steel
 1999 — Brigandine: The Legend of Forsena
 1999 — Bomberman Fantasy Race
 1999 — Hellnight
 1999 — Thousand Arms
 1999 — Tail Concerto
 2000 — Rhapsody: A Musical Adventure
 2000 — Persona 2: Eternal Punishment
 2001 — Hoshigami: Ruining Blue Earth

 Virtual Boy 1995 — Jack Bros.

 Nintendo 64 1998 — Snowboard Kids
 1999 — Snowboard Kids 2
 2000 — Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber

 Dreamcast 2000 — Maken X

 PlayStation 2 2001 — Tsugunai: Atonement
 2001 — Wizardry: Tale of the Forsaken Land
 2002 — Skygunner
 2002 — Dual Hearts
 2003 — Disgaea: Hour of Darkness
 2004 — Shin Megami Tensei: Nocturne
 2005 — Stella Deus: The Gate of Eternity
 2005 — Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga
 2005 — Samurai Western
 2005 — Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
 2005 — Magna Carta: Tears of Blood
 2006 — Metal Saga
 2006 — Steambot Chronicles
 2006 — Rule of Rose
 2006 — Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Raidou Kuzunoha Vs The Soulless Army
 2006 — Shin Megami Tensei: Persona 3
 2007 — Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
 2008 — Shin Megami Tensei: Persona 4
 2008 — Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Raidou Kuzunoha Vs King Abaddon

 GameCube 2002 — Cubivore
 2003 — Go! Go! Hypergrind

 Xbox 2004 — Galleon
 2004 — Pro Fishing Challenge

 Xbox 360 2011 — Catherine

 PlayStation 3 2011 — Catherine
 2016 — Persona 5

 Wii 2006 — Trauma Center: Second Opinion
 2008 — Baroque
 2008 — Trauma Center: New Blood

 Game Boy 1991 — Spud's Adventure

 Game Boy Color 1999 — Revelations: A Demon Slayer
 2000 — Robopon: Sun Version

 Game Boy Advance 2001 — Super Dodge Ball Advance
 2002 — Tactics Ogre: The Knight of Lodis
 2002 — Robopon 2: Cross Version
 2002 — Robopon 2: Ring Version
 2003 — Lufia: The Ruins of Lore
 2003 — Shining Soul
 2003 — DemiKids: Dark Version
 2003 — DemiKids: Light Version
 2003 — Double Dragon Advance
 2003 — King of Fighters EX2: Howling Blood
 2004 — Shining Soul II
 2004 — River City Ransom EX
 2005 — Riviera: The Promised Land
 2005 — Super Army War
 2006 — Summon Night: Swordcraft Story
 2006 — Super Robot Taisen: Original Generation
 2006 — Summon Night: Swordcraft Story 2
 2006 — Super Robot Taisen: Original Generation 2
 2006 — Yggdra Union

 Nintendo DS 2005 — Puyo Pop Fever
 2005 — Trauma Center: Under the Knife
 2005 — SBK: Snowboard Kids DS
 2006 — Deep Labyrinth
 2006 — Contact
 2006 — Touch Detective
 2007 — Etrian Odyssey
 2009 — Shin Megami Tensei: Devil Survivor
 2009 — Shin Megami Tensei: Strange Journey
 2010 — Radiant Historia
 2011 — Nora to Toki no Kōbō: Kiri no Mori no Majo
 2011 — Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2

 PlayStation Portable 2009 — Shin Megami Tensei: Persona
 2009 — Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable
 2011 — Shin Megami Tensei: Persona 2 Innocent Sin
 2012 — Persona 2: Eternal Punishment

 PlayStation Vita 2012 — Persona 4: The Golden

 Nintendo 3DS'''
 2011 — Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked 2012 — Etrian Odyssey IV 2012 — Devil Summoner: Soul Hackers 2013 — Shin Megami Tensei IV 2014 — Persona Q: Shadow of the Labyrinth 2019 — Persona Q2: New Cinema Labyrinth''

 Nintendo Switch
 2021 — Shin Megami Tensei V

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Atlus USA

Производители компьютерных игр Японии
Издатели компьютерных игр
Компании, имеющие листинг акций на JASDAQ
Компании, основанные в 1986 году
Index Holdings
Производители компьютерных игр по алфавиту